Россон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Россон, Гарольд (1895—1988) — американский кинооператор.
 Россон, Ричард — английский актёр, акробат и певец.

См. также 
 Россонь — река в Кингисеппском районе Ленинградской области, соединяющая реки Нарва и Луга.
 Россоны — городской посёлок, административный центр Россонского района Витебской области Белоруссии.